Ліндсі Девенпорт і Яна Новотна були чинними чемпіонками, але цього разу виступали разом з іншими партнерками, Девенпорт - з Наташою Звєрєвою, а Новотна - з Мартіною Хінгіс.

Хінгіс і Новотна виграли титул, у фіналі перемігши пару Девенпорт і Звєрєва з рахунком 6–3, 6–3. Завдяки цій перемозі Хінгіс стала третьою тенісисткою за Відкриту еру, після Мартіни Навратілової і Пем Шрайвер, що виконала календарний Великий шолом.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 1998 ITF US Open Women Doubles Draw 

Жінки, парний розряд
1998 у жіночому тенісі
1998 в американському спорті